Voici la liste des planètes mineures numérotées de 404001 à 405000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 404001 à 405000

404001-404100

404101-404200

404201-404300

404301-404400

404401-404500

404501-404600

404601-404700

404701-404800

404801-404900

404901-405000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000